est un objet transneptunien du disque des objets épars.

Caractéristiques 
2005 CG81 mesure environ  de diamètre.

Annexes

Liens internes 
 Objet transneptunien

Liens externes

Références 

 

Planète mineure non numérotée

Objet épars
Planète mineure découverte en 2005